Lago Louise puede referirse a:

En Australia 
 Lago Louise, en Australia Occidental.

En Canadá 
 Lago Louise, un lago en el parque nacional de Banff, Alberta. 
 Château Lake Louise, un hotel en Alberta, frente al lago. 
 Lake Louise Mountain Resort, una estación de esquí. 
 Lake Louise (Alberta), un pueblo en Alberta.

En Estados Unidos 
 Lago Louise, en Matanuska-Susitna Borough, Alaska. 
 Lake Louise State Park, un parque en el condado de Mower, Minnesota.